Мигаломорфные пауки (Mygalomorphae) — инфраотряд пауков (Araneae). В ископаемом состоянии известен начиная с триаса. От аранеоморфных пауков мигаломорфные отличаются ортогнатным строением хелицер: когтевидные членики ориентированы параллельно друг другу и при складывании подгибаются под базальный членик. Как правило, мигаломорфные пауки крупнее аранеоморфных, что связывают именно с различием в строении хелицер. Описано около 2650 современных видов. Наиболее известные представители принадлежат к семейству пауков-птицеедов (Theraphosidae), представляющих интерес в качестве экзотических домашних животных.

Перечень семейств 

В настоящее время выделяют 15 семейств мигаломорфных пауков:
  — 49 видов, 3 рода;
  — 33 вида, 2 рода;
  — 9 видов, 4 рода;
  — 105 видов, 12 родов;
  — 180 видов, 25 родов;
  — 101 вид, 10 родов;
  — 128 видов, 9 родов;
  — 33 вида, 7 родов;
  — 314 видов, 22 рода;
  — 40 видов, 3 рода;
  — 91 вид, 10 родов;
  — 356 видов, 43 рода;
  — 16 видов, 7 родов;
  — 307 видов, 44 рода;
  — настоящие пауки-птицееды, 939 видов, 121 род;
  — 8 видов, 4 рода.

Примечания